Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2011 de l’Open d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Forfaits de Serena Williams () et Zheng Jie () sur blessure. Elles sont remplacées par la Tchèque Lucie Hradecká et la Japonaise Junri Namigata.
 Le , le huitième de finale opposant la Russe Svetlana Kuznetsova à l'Italienne Francesca Schiavone devient le plus long match de l'histoire dans un tournoi du Grand Chelem féminin. L'Italienne s'est imposée en 4h44 sur le score de 6-4, 1-6, 16-14, après avoir sauvé 6 balles de match dans un troisième set ayant duré  à lui seul.
 Le , après avoir été éliminée au troisième tour par Svetlana Kuznetsova et subi de nouveaux examens du coude, la Belge Justine Henin annonce qu'elle prend définitivement sa retraite sportive.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2011
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2011
Tennis en janvier 2011